Плей–офф Кубка Стэнли 2004 стартовал 7 апреля 2004 года и завершился победой «Тампа-Бэй Лайтнинг» в финале Кубка Стэнли 7 июня над «Калгари Флэймз» в серии из семи матчей. «Тампа-Бэй Лайтнинг» впервые в своей истории выиграли Кубок Стэнли.

Обзор 
Несмотря на занятое «Тампой-Бэй Лайтнинг» второе место в регулярном чемпионате, мало кто рассматривал «Молний» как претендентов на победу в плей-офф. «Лайтнинг» впервые в своей истории завоевали Кубок Стэнли.

Ведомые капитаном Дэйвом Андрейчуком, нападающими Мартином Сан-Луи, Венсаном Лекавалье, Брэдом Ричардсом и надежно игравшим голкипером Николаем Хабибулиным, «Молнии» легко обыграли на начальных этапах «Айлендерс» и «Монреаль», затем в финале конференции в семи матчах выбили «Филадельфию», а в финале, также в семи поединках, обыграли «Калгари Флэймз».

Помог «Тампе» и Руслан Федотенко — по ходу регулярного сезона украинский нападающий забросил всего лишь 17 шайб в 77 матчах, в то время как в плей-офф на его счету оказалось 12 голов в 22 играх, включая две шайбы в решающем седьмом поединке финала.

Обладателем Конн Смайт Трофи стал Ричардс, набравший больше всех очков в плей-офф — 23 (12+11), причём семь его голов стали победными для «Лайтнинг», что стало новым рекордом НХЛ.

«Калгари» сыграли роль «золушки», попав в плей-офф после побед над более сильными и опытными «Ванкувером», «Детройтом» и «Сан-Хосе». Основным оружием «Флэймз» в плей-офф 2004 года были нападающий Джером Игинла и финский голкипер Мика Кипрусофф.

Сетка

1/8 финала

Тампа-Бэй Лайтнинг - Нью-Йорк Айлендерс

Монреаль Канадиенс - Бостон Брюинз

Филадельфия Флайерз - Нью-Джерси Девилз

Торонто Мейпл Лифс - Оттава Сенаторз

Детройт Ред Уингз - Нэшвилл Предаторз

Сан-Хосе Шаркс - Сент-Луис Блюз

Калгари Флэймз - Ванкувер Кэнакс

Колорадо Эвеланш - Даллас Старз

1/4 финала

Тампа-Бэй Лайтнинг - Монреаль Канадиенс

Филадельфия Флайерз - Торонто Мейпл Лифс

Калгари Флэймз - Детройт Ред Уингз

Сан-Хосе Шаркс - Колорадо Эвеланш

1/2 финала

Тампа-Бэй Лайтнинг - Филадельфия Флайерз

Калгари Флэймз - Сан-Хосе Шаркс 

                              В  П   ШЗ   ШП
  Калгари Флэймз              4  2   16   12
  Сан-Хосе  Шаркс             2  4   12   16
   
  Май 9         Калгари Флэймз   4   3  Сан-Хосе  Шаркс  00:18:43 OT
  Май 11        Калгари Флэймз   4   1  Сан-Хосе  Шаркс
  Май 13       Сан-Хосе  Шаркс   3   0  Калгари Флэймз
  Май 16       Сан-Хосе  Шаркс   4   2  Калгари Флэймз
  Май 17        Калгари Флэймз   3   0  Сан-Хосе  Шаркс
  Май 19       Сан-Хосе  Шаркс   1   3  Калгари Флэймз
  Калгари Флэймз выиграли серию 4-2

Финал

Тампа-Бэй Лайтнинг - Калгари Флэймз 

                              В  П   ШЗ   ШП
  Тампа-Бэй Лайтнинг          4  3   13   14
  Калгари Флэймз              3  4   14   13
   
  Май 25        Калгари Флэймз   4   1  Тампа-Бэй Лайтнинг 
  Май 27        Калгари Флэймз   1   4  Тампа-Бэй Лайтнинг 
  Май 29    Тампа-Бэй Лайтнинг   0   3  Калгари Флэймз
  Май 31    Тампа-Бэй Лайтнинг   1   0  Калгари Флэймз
  Июн 3         Калгари Флэймз   3   2  Тампа-Бэй Лайтнинг   00:14:40 OT
  Июн 5     Тампа-Бэй Лайтнинг   3   2  Калгари Флэймз  00:20:33 OT
  Июн 7         Калгари Флэймз   1   2  Тампа-Бэй Лайтнинг 
  Тампа-Бэй Лайтнинг  выиграли Кубок Стэнли 4-3

Примечания 

Плей-офф Кубка Стэнли

2004 год в хоккее